Roys steht für:

 Roys Lagoon, See in der Region Canterbury, Neuseeland

Roys ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Roys (1884–20. Jahrhundert), schweizerisch-deutscher Maler und Filmarchitekt
 Ralph L. Roys (1879–1965), US-amerikanischer Anthropologe und Historiker